A Háromegy Királyság kifejezés közös uralom alatt álló három királyságot jelöl.

A történetírás több államalakulat esetében használja ezt az elnevezést, leggyakrabban a történelmi Magyarország Horvátország, Dalmácia és Szlavónia tartományainak együttesét, amelyek nevükben a 19. században királyságok voltak.

További országcsoportok, melyekre Háromegy Királyság néven hivatkoztak:
 Anglia, Skócia és Írország
 A frank Austrasia, Neustria és Burgundia

Források